Копито може бити:
 Копито, стопало копитара

или
 Копито (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Копито (Цетиње), насеље у пријестоници Цетиње, Црна Гора
 Копито (Даниловград), насеље у општини Даниловград, Црна Гора
 Сладојево Копито, насеље у општини Даниловград, Црна Гора